Chuno ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich David Chuno (1604–1665), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Helfrich Chuno (1632–1686), deutscher Rechtswissenschaftler und Bürgermeister von Kassel
 Johann Jakob Chuno (1661–1715), deutscher Archivar

Siehe auch:
 Chuño
 Cuno
 Cunow
 Kunow